Михаи́л Нау́мов: Наумов, Михаил Алексеевич (1919—1998) — советский танкист.
 Наумов, Михаил Иванович (1908—1974) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Наумов, Михаил Фёдорович (1757—1823) — русский генерал, герой Отечественной войны 1812 года, Смоленский комендант.